Pätzer See steht für folgende Seen in Brandenburg:

 Pätzer Hintersee in Bestensee, Landkreis Dahme-Spreewald
 Pätzer Vordersee in Bestensee, Landkreis Dahme-Spreewald